Bundestagswahlkreis 110 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Krefeld I – Neuss II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Mönchengladbach (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Bochum I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Wanne-Eickel – Wattenscheid (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Minden – Lübbecke (1949 bis 1961)